El término duración hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Música
Duración (música), tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido.

Economía y finanzas
Duración de Macaulay de un activo financiero.
Duración modificada o duración de Hicks es una medida de la sensibilidad a los tipos de interés de un valor de renta fija.

Otros
Anexo:Películas de más larga duración
Anexo:Presidentes de comunidades autónomas españolas por duración de mandato
Larga duración (desambiguación)

Enlaces externos